

Нечаєвка — село, Костанайський район, Костанайська область

Нечаєвка — село, Мокшанський район, Пензенська область
 Нечаєвка — селище, Хабарський район, Алтайський край

Див. також 
 Нечаївка